

Zoologia 
Visone è un nome comune che può riferirsi a 3 differenti specie di mammiferi della famiglia dei Mustelidi:
 Mustela lutreola – visone europeo
 Neovison vison – visone americano
 Neovison macrodon –  visone marino (estinto)

Geografia 
 Visone – comune italiano in provincia di Alessandria
 Visone – torrente del Piemonte

Persone 
 Antonio Visone – scenografo e architetto italiano
 Giovanni Visone – politico italiano